Queixo Dantas é um povoado com cerca de 1.350 habitantes que pertence ao município baiano de Campo Formoso e está localizado a cerca de 96 km do centro do município, bem próximo ao povoado de Bicas e da divisa com o município de Juazeiro.

Está localizado no Centro Norte Baiano e na Microrregião de Senhor do Bonfim

Ligações externas 
 Instalação de Lavanderia Pública em Queixo Dantas
 Portal Campo Formoso
 OI visita Queixo Dantas para instalação de orelhão

Povoados da Bahia
Geografia de Campo Formoso